Малое Давыдовское — название населённых пунктов в России:

 Малое Давыдовское — село в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области.
 Малое Давыдовское — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.